Norman Davis henviser til:

 Norman Davis (diplomat) (1878-1944) – amerikansk diplomat
 Norman Davis (filolog) (1913-1989) – britisk filolog

Se også 
 Norman Davies